Thalbach peut désigner :

Une personnalité 

 Katharina Thalbach (1954- ), actrice allemande, mère d'Anna Thalbach ; 
 Anna Thalbach (1973- ), actrice allemande, fille de Katharina Thalbach et mère de  ;    
  (1995- ), actrice allemande, fille d'Anna Thalbach.

Un cours d'eau 
 Thalbach : un ruisseau français du sud de l'Alsace.